patronaat (beschermheilige), de wijding van een kerk of kerkelijke instelling aan een patroonheilige
 patronaatsrecht, het feodale recht om een pastoor voor te dragen
 patronaat (rooms-katholicisme), een katholieke instelling voor onderwijs en vorming
 patronage, een sociale afhankelijkheid tussen personen: de patroon en de cliënten
 patronaat (sociaal), in België de verzamelnaam voor de werkgevers
 Patronaat (Haarlem), een poppodium in Haarlem